Die 15. Tour de Ski 2021 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2020/21 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 10. Januar 2021 an drei verschiedenen Orten (Val Müstair, Toblach und Val di Fiemme) in zwei Ländern (Schweiz und Italien) mit insgesamt acht Etappen statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie nahmen die norwegischen Läufer und Läuferinnen nicht teil.

Bei den Männern nahmen 84 Läufer teil, davon erreichten 51 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. Die Gesamtwertung holte wie im Vorjahr der Russe Alexander Bolschunow. Er gewann fünf der insgesamt acht Etappen und hatte abschließend einen Vorsprung von 3 Minuten und 23 Sekunden auf den Franzosen Maurice Manificat und weiteren 13 Sekunden auf Denis Spizow. Bei den Frauen traten 66 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 41 Athletinnen. Die Gesamtwertung gewann erstmals die US-Amerikanerin Jessica Diggins mit einer Minute und 24 Sekunden Vorsprung auf die Russin Julija Stupak und zwei Minuten auf Ebba Andersson. Sie siegte dreimal und belegte dreimal den dritten und einmal den zweiten Platz.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung

Val Müstair, 1. Januar 2021 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Val Müstair, 2. Januar 2021 (Massenstartrennen) 
Bei den Männern und Frauen wurde ein Zwischensprint ausgetragen. Für diesen wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben.

Val Müstair, 3. Januar 2021 (Verfolgungsrennen) 
Die Startabstände des Verfolgungsrennens beziehen sich auf den Gesamtstand der Tour de Ski.

Toblach, 5. Januar 2021 (Einzelrennen)

Toblach, 6. Januar 2021 (Verfolgungsrennen) 
Die Startabstände des Verfolgungsrennens beziehen sich auf das Ergebnis des Einzelrennens vom Vortag und nicht auf den Gesamtstand der Tour de Ski. Für die Gesamtwertung wurden nur die Einzelzeiten des Verfolgungsrennen herangezogen.

Val di Fiemme, 8. Januar 2021 (Massenstartrennen)

Val di Fiemme, 9. Januar 2021 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Val di Fiemme, 10. Januar 2021 (Berglauf Massenstart)

Einzelnachweise 

2020
Wintersport-Weltcup 2020/21